Goodnews (rivière)
 Goodnews Bay, exutoire de cette rivière